Florent Rouamba (1986-), footballeur international burkinabé.
 Olivia Ragnaghnewendé Rouamba, diplomate et femme politique du Burkina Faso.
 Saïdou Rouamba (1968-), coureur cycliste burkinabé.